Чемпионат мира по снукеру 1984 (, также известен как 1984 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 21 апреля по 7 мая 1984 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стив Дэвис.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: £ 200 000
 Победитель: £ 44 000
 Финалист: £ 22 000
 Полуфиналисты: £ 12 700
 Четвертьфиналисты: £ 6 600
 1/8 финала: £ 4 350
 1/16 финала: £ 2 200
 Высший брейк: £ 4 000
 Максимальный брейк: £ 15 000

Наивысший брейк 

 138 — Рекс Уильямс

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1984 год в снукере